South Bank eller Southbank refererer til flere steder i den engelsktalende verden:
 South Bank, London – et område centralt i London, på sydsiden af Themsen.